Мерсье́ () — распространённая французская фамилия.

Персоналии 
Известные носители:
 Мерсье, Анник (род. 1964) — французская кёрлингистка.
 Мерсье, Бартелеми (1734—1799) — французский библиограф.
 Мерсье, Дезире-Жозеф (1851—1926) — бельгийский кардинал.
 Мерсье, Жак (род. 1945) — французский дирижёр.
 Мерсье, Жан (ок. 1510—1570) — французский востоковед.
 Мерсье, Жильбер (род. 1931) — французский биатлонист.
 Мерсье, Жоэль (род. 1945) — французский прелат, ватиканский и куриальный сановник.
 Мерсье, Луи-Анри (настоящее имя Анри Гоэгг) — швейцарский фальсификатор почтовых марок, работавший в Женеве (Швейцария).
 Мерсье, Луи-Себастьен (1740—1814) — французский писатель, автор утопического романа «Год 2440».
 Мерсье, Мариус Антонин Жан (1845—1916) — французский скульптор и живописец.
 Мерсье, Мишель (род. 1939) (настоящее имя Жослин Ивонн Рене Мерсье) — французская актриса, известная по серии фильмов об Анжелике.
 Мерсье, Мишель (род. 1947) — французский политик.
 Мерсье, Морис — французский кёрлингист.
 Мерсье, Огюст (1833—1921) — французский генерал, министр обороны Франции во времена дела Дрейфуса.
 Мерсье, Оноре (1840—1894) — канадский адвокат, журналист и политик, премьер-министр провинции Квебек в 1887—1891 гг.
 Мерсье, Рене (род. 1937) — французский биатлонист.
 Мерсье, Робер (1909—1958) — французский футболист, нападающий.
 Мерсье, Сандрин (род. 1962) — швейцарская кёрлингистка.
 Мерсье, Тьерри (род. 1967) — французский кёрлингист и тренер.
 Мерсье, Эмиль — французский спортсмен, стрелок из лука.

Топонимы 
 Мерсье — резиденция в виде средневекового замка в Швейцарии.
  ― дворцово-замковый комплекс во Франции.
  ― город в Канаде.

Другое 
 Champagne Mercier — производитель шампанского.